Mõttus ist der Familienname folgender Personen:
 Jaan Mõttus (1891–1942), estnischer Politiker
 Alfred Julius Mõttus (1886–1942), estnischer Politiker